A 2007-es északisí-világbajnokságot 2007. február 22. és március 4. között Szapporóban rendezték, Japánban.

Férfi sífutás

Egyéni sprint, klasszikus stílus 
2007. február 22.

Sprint csapatverseny, szabad stílus 
2007. február 23.

15 km szabad stílus, egyéni 
2007. február 28.

15+15 km vegyes stílus 
2007. február 24.

50 km, egyéni, tömegrajt, klasszikus stílus 
2007. március 4.

4×10 km-es váltó 
2007. március 2.

Női sífutás

Egyéni sprint, klasszikus stílus 
2007. február 22.

Sprint csapatverseny, szabad stílus 
2007. február 23.

10 km egyéni verseny, szabad stílus 
2007. február 27.

7,5+7,5 km vegyes stílus 
2007. február 25.

30 km, egyéni tömegrajtos 
2007. március 3.

4×5 km váltó 
2007. március 1.

Északi összetett

7,5 km sprint 
2007. február 23.

15 km egyéni Gundersen 
2007. március 3.

4×5 km-es csapatváltó 
2007, február 25.

Síugrás

Normál sánc, egyéni verseny 
2007. március 3.

Nagy sánc, egyéni verseny 
2007. február 24.

Csapatverseny, nagy sánc 
2007. február 25.

Éremtáblázat

Források 

 A világbajnokság hivatalos honlapja

Kapcsolódó szócikkek 
 Északisí-világbajnokságok érmeseinek listája (sífutás, férfiak)
 Északisí-világbajnokságok érmeseinek listája (sífutás, nők)
 Északisí-világbajnokságok érmeseinek listája (síugrás)
 Északisí-világbajnokságok érmeseinek listája (északi összetett)

Sísport témájú listák
Északisí-világbajnokság
2007 a sportban